Jukung (Bulu)
 Jukung (Lubuk Linggau Selatan I)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing